Провинция Льейда (, ) входит в автономное сообщество Каталония и включает в себя 231 муниципалитет. Ранее провинции в Испании имели большое значение и значительные полномочия, однако после введения системы автономных сообществ утратили это высокое положение. В соответствии с Законом Испании о местном самоуправлении () муниципалитет является основным субъектом территориальной организации государства, обладает правосубъектностью и полномочиями для достижения своих целей; его элементами являются , население и местная администрация. В каждом из муниципалитетов есть совет, комиссия (своего рода кабинет министров) и мэр (алькальд). Члены муниципального совета избираются всеобщим голосованием взрослого населения по системе пропорционального представительства. Как и на выборах в национальный парламент, голоса отдаются за партийные списки, а не за отдельных кандидатов.

Муниципалитеты Льейды также объединены в семь комарок: Сегрия (38 муниципалитетов), Ногера (30), Гарригес (24), Сегарра (21), Уржель (20), Альт-Уржель (19), Пла-д'Уржель (16), Сольсонес (15), Пальярс Собира (15), Пальярс-Жусса (14), Валь-д’Аран (9), Баша-Серданья (6), Альта-Рибагорса (3) и Бергеда (1).

Провинция Льейда занимает площадь в 12 172 км² и имеет население в  жителей (2020). Столица провинции — город Льейда, который также является её крупнейшим муниципалитетом по численности населения. Самый же большой по площади муниципалитет Льейды — Тремп (302,8 км²), а самый маленький — Сан-Льоренс-де-Моруньс (4,3 км²).

Список 
В данном списке представлены муниципалитеты провинции Льейда, их названия на испанском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (по данным за 2020 год), гербы, географические координаты, комарки (в состав которых входят муниципалитеты), расположение на карте провинции соответствующих муниципалитетов. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов. Доступна сортировка муниципалитетов по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по комаркам, к которым они относятся. Названия муниципалитетов расположены в порядке испанского алфавита, существует возможность их сортировки в порядке русского алфавита.

Карта 
На административной карте провинции Льейда указано расположение центров её муниципалитетов.

Легенда карты:

 1 — Абелья-де-ла-Конка
 2 — Ажер
 3 — Аграмун
 4 — Айтона
 5 — Алас-и-Серк
 6 — Альбатаррек
 7 — Альбеса
 8 — Алькано
 9 — Алькаррас
 10 — Альколедже
 11 — Альфаррас
 12 — Альфес
 13 — Альжерри
 14 — Альгвайре
 15 — Алинс
 16 — Альмасельяс
 17 — Альматрет
 18 — Альменар
 19 — Алос-де-Балагер
 20 — Альпикат
 21 — Альто-Анеу
 22 — Англесола
 23 — Арбека
 24 — Аррес
 25 — Арсегель
 26 — Артеса-де-Льейда
 27 — Артеса-де-Сегре
 28 — Аспа
 29 — Баш-Пальярс
 30 — Балагер
 31 — Барбенс
 32 — Баселья
 33 — Баусен
 34 — Бельянес
 35 — Бель-льок-д’Уржель
 36 — Бельягварда
 37 — Белькайре-де-Уржель
 38 — Бельмун-де-Уржель
 39 — Бельпуч
 40 — Бельвер-де-Серданья
 41 — Бельвис
 42 — Бенавен-де-Сегрия
 43 — Биоска
 44 — Боссост
 45 — Бовера
 46 — Кабанабона
 47 — Кабо
 48 — Камараса
 49 — Канежан
 50 — Кастель-де-Мур
 51 — Кастельяр-де-ла-Рибера
 52 — Кастельданс
 53 — Кастельноу-де-Сеана
 54 — Кастельо-де-Фарфанья
 55 — Кастельсера
 56 — Кава
 57 — Сервера
 58 — Сервия-де-лас-Гарригас
 59 — Сиутадилья
 60 — Кларьяна-де-Карденер
 61 — Коль-де-Нарго
 62 — Конка-де-Дальт
 63 — Корбинс
 64 — Кубельс
 65 — Когуль
 66 — Палау-д’Англесола
 67 — Поаль
 68 — Эль-Пон-де-Бар
 69 — Пон-де-Суер
 70 — Эль-Солерас
 71 — Вилосель
 72 — Элс-Аламус
 73 — Омельонс
 74 — Эльс-Омельс-де-на-Гайя
 75 — Эльс-Планс-де-Сио
 76 — Тормс
 77 — Эс-Бордес
 78 — Эспот
 79 — Эстамариу
 80 — Эстарас
 81 — Эстерри-д’Анеу
 82 — Эстерри-де-Кардос
 83 — Фаррера
 84 — Фигольс-и-Алинья
 85 — Фондарелья
 86 — Форадада
 87 — Фульеда
 88 — Гавет-де-ла-Конка
 89 — Жименельс-и-эль-Пла-де-ла-Фон
 90 — Гольмес
 91 — Госоль
 92 — Граньянелья
 93 — Граньена-де-лес-Гарригес
 94 — Граньена-де-Сегарра
 95 — Гимера
 96 — Гисона
 97 — Гишерс
 98 — Исона
 99 — Иварс-д’Уржель
 100 — Иварс-де-Ногера
 101 — Иворра
 102 — Жоса-и-Тушен
 103 — Жункоза
 104 — Жунеда
 105 — Альбажес
 106 — Ла-Альби
 107 — Эсплуга-Кальва
 108 — Ла-Барония-де-Риальб
 109 — Ла-Кома-и-ла-Педра
 110 — Ла-Флореста
 111 — Ла-Фулиола
 112 — Гранаделья
 113 — Ла-Гранжа-де-Эскарп
 114 — Ла-Гингета-д’Анеу
 115 — Ла-Мольсоса
 116 — Побла-де-Сьерволес
 117 — Побла-де-Сегур
 118 — Портелья
 119 — Ла-Сентиу-де-Сио
 120 — Сео-де-Уржель
 121 — Торре-де-Кабделья
 122 — Ла-Ванса-и-Форнольс
 123 — Лес-Авельянес-и-Санта-Линья
 124 — Боржас-Бланкас
 125 — Олужас
 126 — Лес-Вальс-де-Агилар
 127 — Лес-Вальс-де-Валира
 128 — Лес
 129 — Линьола
 130 — Льядорре
 131 — Льядурс
 132 — Льярдеканс
 133 — Льяворси
 134 — Льейда
 135 — Льес-де-Серданья
 136 — Льимьяна
 137 — Льобера
 138 — Маяльс
 139 — Мальда
 140 — Масалькореч
 141 — Массотерес
 142 — Менаргенс
 143 — Миралькамп
 144 — Мольерусса
 145 — Монтелья-и-Мартинет
 146 — Монферрер-и-Кастельбо
 147 — Монгай
 148 — Монтолиу-де-Льейда
 149 — Монтолиу-де-Сегарра
 150 — Монторнес-де-Сегарра
 151 — Налек
 152 — Наут-Аран
 153 — Навес
 154 — Оден
 155 — Ольяна
 156 — Олиола
 157 — Олиус
 158 — Органья
 159 — Ос-де-Балагер
 160 — Оссо-де-Сио
 161 — Пенельес
 162 — Перамола
 163 — Пинель-де-Сольсонес
 164 — Пинос
 165 — Понтс
 166 — Пратс-и-Сансор
 167 — Прешана
 168 — Прешенс
 169 — Прульянс
 170 — Пучгрос
 171 — Пучверд-де-Аграмун
 172 — Пучверд-де-Льейда
 173 — Риальп
 174 — Рибера-д’Ондара
 175 — Рибера-де-Уржельет
 176 — Ринер
 177 — Риу-де-Серданья
 178 — Россельо
 179 — Салас-де-Пальярс
 180 — Санаужа
 181 — Сан-Эстеве-де-ла-Сарга
 182 — Сан-Гим-де-Фрешенет
 183 — Сан-Гим-де-ла-Плана
 184 — Сан-Льоренс-де-Моруньс
 185 — Сан-Марти-де-Риукорб
 186 — Сан-Рамон
 187 — Саррока-де-Бельера
 188 — Саррока-де-Льейда
 189 — Сентерада
 190 — Серос
 191 — Сидамон
 192 — Сольсона
 193 — Соригера
 194 — Сорт
 195 — Сосес
 196 — Суданель
 197 — Суньер (муниципалитет)
 198 — Таларн
 199 — Талавера
 200 — Таррега
 201 — Таррес
 202 — Таррожа-де-Сегарра
 203 — Терменс
 204 — Тирвия
 205 — Тьюрана
 206 — Тора
 207 — Торнабоус
 208 — Торре-серона
 209 — Торребессес
 210 — Торрефаррера
 211 — Торрефета-и-Флорежакс
 212 — Торрегросса
 213 — Торреламеу
 214 — Торрес-де-Сегре
 215 — Тремп
 216 — Валь-де-Бои
 217 — Валь-де-Кардос
 218 — Вальбона-де-лес-Монжес
 219 — Вальфогона-де-Балагер
 220 — Верду
 221 — Вьелья
 222 — Виласана
 223 — Вилаграсса
 224 — Вилальер
 225 — Виламос
 226 — Виланова-де-Бельпуч
 227 — Виланова-де-ль’Агуда
 228 — Виланова-де-ла-Барка
 229 — Виланова-де-Мейя
 230 — Виланова-де-Сегрия
 231 — Винаша

Примечания

Ссылки 

 
 

Льейда
Льейда